Amálie Zweibrückensko-Birkenfeldská (Maria Amalie Auguste; 10. května 1752, Mannheim – 15. listopadu 1828, Drážďany) byla kurfiřtka a první saská královna a varšavská vévodkyně.

Život 
Narodila se 10. května 1752 v Mannheimu jako třetí dítě/první-starší dcera z pěti potomků falckraběte Fridricha Michaela Zweibrückensko-Birkenfeldského a jeho manželky hraběnky Marie Františky Sulzbašské.

Manželství, potomci 
Dne 29. ledna 1769 ve věku sedmnácti let se provdala za osmnáctiletého saského kurfiřta Fridricha Augusta III. Roku 1806 byl manželský pár prohlášen za krále a královnu, následující rok je císař Napoleon Bonaparte prohlásil vévodou a vévodkyní Varšavy.

Z manželství vzešly čtyři děti, tři z nich se však narodily mrtvé. Jediná její dcera Marie Augusta Saská dosáhla dospělosti, zůstala však svobodná.
 dítě (*/† 1771)
 dítě (*/† 1775)
 Marie Augusta (* 21. červen 1782; † 14. březen 1863); neprovdána
 dítě (*/† 1797)

Protože se z manželství Amálie a Fridricha Augusta nenarodil mužský dědic, stal se po smrti krále (5. května 1827) nástupcem na saském trůnu jeho mladší bratr Antonín I. Saský.

Amálie zemřela rok a půl po svém manželovi, 15. listopadu 1828 v Drážďanech. Zde byla i pohřbena v katedrále Nejsvětější Trojice.

Reference

Externí odkazy 
 
 thepeerage.com

Wittelsbachové
Wettinové (albertinská větev)
Saské kurfiřtky
Saské královny
Narození v roce 1752
Narození 10. května
Narození v Mannheimu
Úmrtí v roce 1828
Úmrtí 15. listopadu
Úmrtí v Drážďanech
Pohřbení v katedrále v Drážďanech
Ženy